Gary Winick - cineasta norte-americano
Herman Winick (* 1932) (de)
Judd Winick - cartunista norte-americano
Katheryn Winnick - atriz canadense
Ricardo Winicki - velejador brasileiro

Sobrenomes da língua inglesa